Валер'яновка — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область, Казахстан
 Валер'яновка — селище, Тяжинський округ, Кемеровська область, Росія
 Валер'яновка — село, Лозівський район, Харківська область, Україна

Див. також 
 Валер'янівка

ru:Валерьяновка